Richwood kan syfta på:

 Richwood, Louisiana
 Richwood, New Jersey
 Richwood, Ohio
 Richwood, Texas
 Richwood, West Virginia
 Richwood, Wisconsin